Lafayette megye (Arkansas)
 Lafayette megye (Florida)
 Lafayette megye (Louisiana)
 Lafayette megye (Mississippi)
 Lafayette megye (Missouri)
 Lafayette megye (Wisconsin)